Grimnitz steht für
 Grimnitz (Joachimsthal), Ortsteil von Joachimsthal
 Amt Grimnitz, königlich-preußisches Domänenamt in Neugrimnitz (Landkreis Barnim)
 Burgruine Grimnitz 
 Die Grimnitz, eine Bucht des Zeuthener Sees in Berlin-Schmöckwitz 
 Grimnitzsee 
 Kommunität Grimnitz, christlich-evangelische Kommunität 
 Vertrag von Grimnitz, 1529 
Siehe auch:
 Gimritz